Stanisław Kostka Dembiński (zm. 1764) – łowczy krakowski
 Stanisław Kostka Dembiński (1708–1781) – wojewoda krakowski, starosta wolbromski